Delicado puede referirse a lo frágil, suave, fino o suspicaz. También puede referirse a:
El apellido Delicado:
Francisco Delicado, clérigo y escritor español de la época del Renacimiento.
Petra Delicado (serie de TV), serie de televisión.
Petra Delicado, personaje literario.
Manuel Delicado, dirigente del Partido Comunista de España.
José Delicado Baeza, Arzobispo Emérito de Valladolid.